Jacqueline est un nom propre.

Étymologie 
Le nom de Jacqueline est la forme féminine de Jacquelin, lui-même diminutif de Jacques.

Prénom 
Jacqueline est un prénom féminin. Il a pour variantes ou diminutifs Jacotte, Jacquette, Jacquine, Jacquy, Jaqueline.

Sainte chrétienne 
 Jacqueline de Septisoles († 1274), bienheureuse Jacomina de Settesoli, veuve de Gratien Frangipani, donna son nom de famille à la frangipane qu'elle confectionnait pour saint François d'Assise dont elle était la disciple ; fêtée le 8 février.

Autres personnages 
 Jacqueline Alduy (1924-2016), une personnalité politique française,
 Jacqueline Alexandre (1942-), une journaliste et animatrice de télévision française,
 Jacqueline Alquier (1947-), une femme politique française,
 Jacqueline Andere (1938-), une actrice mexicaine de cinéma et de télévision,
 Jacqueline Audry (1908-1977), une réalisatrice française,
 Jacqueline Auriol (1917-2000), première femme pilote d'essai en France,
 Jacqueline Baudrier (1922-2009), une journaliste française,
 Jacqueline Beaugé-Rosier (1932-2016), une poétesse et enseignante haïtienne,
 Jacqueline Beaujeu-Garnier (1917-1995), une géographe française,
 Jacqueline Bechet-Ferber (1930-), une artiste française,
 Jacqueline Beytout (1918-2006), une femme d'affaires française,
 Jacqueline Bir (1934-), une comédienne de théâtre,
 Jacqueline Bisset (1944-), une actrice britannique,
 Jacqueline Boyer (1941-), une chanteuse française,
 Jacqueline Bracamontes (1979-), une actrice mexicaine,
 Jacqueline Brumaire (1921-2000), une soprano française,
 Jacqueline Caille (1939-), une historienne médiéviste française,
  Jacqueline Cantrelle (1927-), une actrice française,
 Jacqueline Carey (1964-), une romancière américaine, spécialisée en fantasy,
 Jacqueline Cartier (1922-2017), une actrice et journaliste française,
 Jacqueline Casalegno (1926-2019), une femme d'affaires camerounaise,
 Jacqueline Caurat (1929-2021), une présentatrice de télévision et une journaliste française,
 Jacqueline Chevé (1961-2010), une femme politique française,
 Jacqueline Chonavel (1924-), une personnalité politique française,
 Jacqueline Cochran (1906-1980), une pionnière de l'aviation américaine,
 Jacqueline Comerre-Paton (1859-1955), une peintre française,
 Jacqueline Danno (1931-2021), une actrice et une chanteuse française,
 Jacqueline Delubac (1907-1997), une actrice française,
 Jacqueline Doyen (1930-2006), une actrice française,
 Jacqueline du Bief (1930-), une patineuse artistique française. Elle fut championne du monde en 1952 à Paris,
 Jacqueline du Pré (1945-1987), une violoncelliste britannique,
 Jacqueline Duché (1892-1973), une illustratrice et romancière française,
 Jacqueline Dufranne (1915-2011), une actrice française,
 Jacqueline Duhême (1927-), auteur et illustratrice pour la jeunesse,
 Jacqueline Dulac (1934-), une chanteuse française,
 Jacqueline Duroc (1960-), une historienne de l'art française spécialiste de la peinture en Bretagne,
 Jacqueline Dutheil de la Rochère (1940-), professeur agrégé de droit public,
 Jacqueline Eymar (1922-2008), une pianiste française,
 Jacqueline Farreyrol (1939-), une chanteuse et auteur-compositeur française, ancienne députée et sénatrice,
 Jacqueline Fehr (1963-), une femme politique suisse,
 Jacqueline Fontyn (1930-), une compositrice et pédagogue belge,
 Jacqueline Francell (1908-1962), une actrice française,
 Jacqueline François (1922-2009), une chanteuse française,
 Jacqueline Fraysse (1947-), un médecin cardiologue et femme politique française,
 Jacqueline Galant (1974-), une femme politique belge,
 Jacqueline Gauthier (1921-1982), une actrice française,
 Jacqueline Gourault (1950-), une personnalité politique française,
 Jacqueline Govaert (1982-), une chanteuse et pianiste hollandaise,
 Jacqueline de Hainaut (1401-1436), comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande et dame de Frise, ainsi que dauphine du Viennois, comtesse de Ponthieu et comtesse d'Ostrevant (Hainaut),
 Jacqueline Harpman (1929-2012), une femme de lettres belge,
 Jacqueline Herzet (1939-), une femme politique belge,
 Jacqueline Huet (1929-1986), une actrice, chanteuse et présentatrice française de la télévision,
 Jacqueline Irles (1957-), une femme politique française,
 Jacqueline Joubert (1921-2005), une présentatrice et productrice de télévision française,
 Jacqueline Kennedy-Onassis (1929-1994), était l'épouse du président des États-Unis, John F. Kennedy
 Jacqueline Lamba (1910-1993), une peintre, décoratrice et plasticienne française,
 Jacqueline Lemay (1937-), une chanteuse québécoise ,
 Jacqueline Lichtenstein (1947-2019), une philosophe et historienne de l'art française,
 Jacqueline Maillan (1923-1992), une actrice française,
 Jacqueline Marbaux (1917-1999), une actrice française,
 Jacqueline Marval, (1866-1932), une artiste-peintre française,
 Jacqueline Maurer-Mayor (1947-), une personnalité politique suisse,
 Jacqueline McKenzie (1967-), une actrice australienne,
 Jacqueline Mesmaeker (1929-), une artiste belge,
 Jacqueline Mirande (1925-), une historienne et romancière française,
 Jacqueline Mitton (1948-), une astronome britannique, auteur de livres de vulgarisation sur l'astronomie,
 Jacqueline Moore (1964-), une catcheuse et manageuse américaine,
 Jacqueline Monsigny (1931-2017), une romancière, scénariste, actrice et animatrice de télévision française,
 Jacqueline Moreau (1929-), une costumière française,
 Jacqueline Nearne (1916-1982), un agent secret britannique pendant la Seconde Guerre mondiale,
 Jacqueline Noëlle (1926-2020), une actrice française,
 Jacqueline Obradors (1966-), une actrice américaine,
 Jacqueline Pagnol (1920-2016), une actrice de cinéma française,
 Jacqueline Pardon (1921-2009), une résistante française,
 Jacqueline Pascal (1625-1661), une poétesse et religieuse janséniste française,
 Jacqueline Pavlowsky (1921-1971), une peintre française,
 Jacqueline Pery d'Alincourt (1919-2009), une résistante française,
 Jacqueline Pierreux (1923-2005), une actrice française,
 Jacqueline Plessis (1918-2019), une productrice et actrice de théâtre et de cinéma française,
 Jacqueline Porel (1918-2012), de son vrai nom Jacqueline Renée Parfouru-Porel, une actrice française,
 Jacqueline de Ribes (1929-), une comtesse,
 Jacqueline Risset (1936-2014), une poétesse française,
 Jacqueline Robin (1917-2007), une pianiste française,
 Jacqueline Robinson (1922-2000), une personnalité de la danse moderne en France,
  Jacqueline de Romilly (1913-2010), une philologue, écrivain, professeur, helléniste française, membre de l'Académie française,
 Jacqueline Roque (1926-1986), dernière épouse de Pablo Picasso,
 Jacqueline de Rohan-Gyé (1520-1587), dame de Blandy, marquise de Rothelin et princesse de Neufchâtel.
 Jacqueline Rose (1949-), une professeure et un écrivain britannique,
 Jacqueline Salmon (1943-), une photographe française,
 Jacqueline Sassard (1940-), une actrice française de cinéma,
 Jacqueline Schmitka (1971-), une chanteuse allemande connue sous le nom de scène de Jacqueline,
 Jacqueline Susann (1918-1974), une femme de lettres américaine,
 Jacqueline Thévoz (1926-2021), une écrivaine suisse,
 Jacqueline Thiédot (1925-2017), une monteuse de cinéma française,
 Jacqueline Thome-Patenôtre (1906-1995), une femme politique et militante associative française,
 Jacqueline Vaudecrane (1913-2018), une patineuse artistique et entraîneuse française,
 Jacqueline Verdeau-Paillès (1924-2010), une neuropsychiatre, musicothérapeute française,
 Jacqueline Veuve (1930-2013), une cinéaste et ethnologue suisse,
 Jacqueline Wilson (1945-), une autrice de littérature d'enfance et de jeunesse britannique.

Patronyme 
Jacqueline est également un nom de famille français, présent surtout en Normandie, notamment dans le Calvados.

Toponymes

Divers 
 Jacqueline, une boisson alcoolisée,
 Jacqueline, un film de 1956 avec Cyril Cusack (Mr. Flannagan),
 Jacqueline, géante d'Arras (Géants du Nord)
 Jacqueline, une pièce de théâtre de Sacha Guitry créée en 1921.
 La Grotte Jacqueline, grotte naturelle située sur la commune de Pierre-la-Treiche.
 La cascade Jacqueline, chute d'eau de l'île de La Réunion.

Notes et références

Lien externe 

Prénom féminin
Prénom français
Patronyme normand